Кокосово острво је топоним који може да се односи на:

 Острво Кокос или Кокосово острво — острво у Тихом океану, под суверенитетом Костарике;
 Кајо Коко или Кокосово острво — острво архипелага Хардинес дел Реј под суверенитетом Кубе;
 Кокосово острво — острво у саставу Гуама;
 Кокосово острво — острво у Индијском океану, у близини острва Родригез, под суверенитетом Маурицијуса.

Види још 
 Кокосова острва (вишезначна одредница)